Daylight (piosenka Bobby’ego Womacka)
 Daylight (singel Maroon 5)
 Daylight (gra komputerowa)